SDW steht für:
 die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
 Spektrum der Wissenschaft, eine Wissenschaftszeitschrift
 Spindichtewelle (englisch Spin-density Wave)

sdw steht für:
 Stiftung der Deutschen Wirtschaft

.sdw steht für:
 eine Dateinamenserweiterung, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/S

Abkürzung